Orphans of Doom (anglicky sirotci zkázy) může být:

 Orphans of Doom (americká hudební skupina) – americká stoner/sludge metalová kapela
 Orphans of Doom (česká hudební skupina) – česká heavy metalová kapela